Никоди́м:
 Никодим — мужское имя.

Носители, известные по имени 
 Никодим (I век) — персонаж Нового Завета, тайный ученик Христа.
 Никодим (ум. 1721) — архимандрит Антониево-Сийского монастыря Архангельской епархии Русской православной церкви.
 Никодим (1828—1910) — патриарх Иерусалимской православной церкви.
 Никодим (1864—1948) — патриарх Румынской православной церкви.

 Никодим Кожеезерский (ум. 1640) — преподобный Русской церкви.
 Никодим Святогорец (1749—1809) — греческий богослов, почитается в лике святых.

 Никодим (Анагносту) (1931—2012) — епископ Элладской православной церкви.
 Никодим (Барановский) (род. 1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Северодонецкий и Старобельский.
 Никодим (Белокуров) (1826—1877) — епископ Русской православной церкви, епископ Дмитровский.
 Никодим (Боков) (1850—1914) — епископ Русской православной церкви, епископ Астраханский и Енотаевский.
 Никодим (Быстрицкий) (1786—1839) — епископ Русской православной церкви, епископ Орловский и Севский.
 Никодим (Воскресенский) (ок. 1858 — после 1926) — епископ Русской православной церкви, епископ Барнаульский.
 Никодим (Вулпе) (род. 1956) — епископ Русской православной церкви, епископ Единецкий и Бричанский.
 Никодим (Гадзирулис) (1927—2013) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Елойский.
 Никодим (Галиацатос) (1919—1980) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Леонтопольский.
 Никодим (Гонтаренко) (1872—1948) — епископ Русской православной церкви, епископ Краснодарский.
 Никодим (Горенко) (род. 1972) — епископ Житомирский и Новоград-Волынский Украинской православной церкви.
 Никодим (Казанцев) (1803—1874) — епископ Русской православной церкви, епископ Енисейский и Красноярский.
 Никодим (Кононов) (1871—1919) — епископ Русской православной церкви.
 Никодим (Кротков) (1868—1938) — архиепископ Костромской и Галичский Русской православной церкви.
 Никодим (Латышев) (1916—1986) — предстоятель Древлеправославной церкви Христовой.
 Никодим (Милаш) (1845—1915) — епископ Далматинско-Истринский (Сербская православная церковь), канонист и церковный историк.
 Никодим (Нагаев) (1883—1976) — генерал-майор Генерального штаба, участник Белого движения; архиепископ Ричмондский Русской православной церкви за рубежом.
 Никодим (Пиперов) (1895—1980) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.
 Никодим (Преображенский) (1856—1905) — епископ Русской православной церкви, епископ Забайкальский и Нерчинский.
 Никодим (Приангелос) (род. 1967) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Мемфисский.
 Никодим (Ротов) (1929—1978) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ленинградский и Новгородский.
 Никодим (Руснак) (1921—2011) — епископ Украинской православной церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский.
 Никодим (Скребницкий) (XVII век — 1751) — епископ Русской православной церкви.
 Никодим (Федотов) (1855—1926) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Никодим (Чибисов) (род. 1969) — епископ Русской православной церкви, митрополит Новосибирский и Бердский.
 Никодим (Шатунов) (1855—1926) — епископ Русской православной церкви, епископ Барнаульский.
 Никодим (Щапков) (1852—1918) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

Страницы значений:Тёзки